Bristol Sycamore – brytyjski śmigłowiec
Miejscowości w USA:
 Sycamore – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Turner
 Sycamore – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Sycamore – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Sycamore – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Sycamore – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Sycamore – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Allendale
Gminy w USA:
 Sycamore (ang. Sycamore Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Sycamore (ang. Sycamore Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Sycamore (ang. Sycamore Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Sycamore (ang. Sycamore Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Sycamore (ang. Sycamore Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot